Тамара Викторовна Огороднова-Духанина (,  - , ) – советский и российский композитор, автор детских опер.

Биография 

Родилась в  году в Орджоникидзе (ныне Владикавказ), дочь инженера и учительницы.
Занималась музыкой с 5-летнего возраста.

Окончила Ленинградский технологический институт им. Ленсовета (1953), вечернюю музыкальную школу им. Н. А. Римского-Корсакова (1953), композиторское отделение Музыкального училища при консерватории (занималась в классе Г. И. Уствольской, затем Б. В. Можжевелова), заочное отделение Ленинградской консерватории, теоретико-композиторский факультет (1960-1968).

Работала в детском саду, учителем пения в школе, хореографом, лектором, преподавателем музыкальной школы.

С 1966 по 1995 год во Владикавказе: преподаватель Училища искусств на теоретическом, дирижерско-хоровом, народном, духовом и вокальном отделениях, одновременно -  старший методист Республики Северная Осетия по сольфеджио, затем — директор Методкабинета РСО-А по музыкальному и художественному образованию детей.

С 1996 года преподаватель Хоровой школы «Апрель» в Гатчине.

Умерла 16 марта 2019 года.

Семья 
 Муж - Дмитрий Ерофеевич Огороднов (27 февраля 1916 года, Ростов Великий — 29 сентября 2015, Гатчина, Ленинградская область), музыкальный педагог, автор пособия "Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе". 
 Сыновья - Виктор (р. 1953) и Михаил - музыканты.

Сочинения 
 Музыкальные диктанты [Ноты] : для старших классов детских музыкальных школ и исполнительских отделений музыкальных училищ / Т. Огороднова-Духанина. - Санкт-Петербург : Композитор Санкт-Петербург, 2013. - 85 с.; 21 см. - (Сольфеджио).
 Сонатины [Ноты] = Sonatinas : для пианистов 4-6 классов ДМШ и ДШИ / сост. А. Веселова, М. Терехова. - Санкт-Петербург : Союз художников, 2014. - 67 с.; 29 см. - (Музыкальная страна).
 Альбом для фортепиано [Ноты] : Тамара Огородникова-Духанина. - Санкт-Петербург : Композитор, [?]. - 41 c.
 Тараканище [Ноты] : детская опера в одном действии : либретто Т. В. Огородновой-Духаниной по одноименной сказке К. Чуковского : клавир : ср. и ст. кл. ДМШ / Т. В. Огороднова-Духанина. - Санкт-Петербург : Композитор • Санкт-Петербург, 2017. - 62 с. - (Давайте ставить оперу). - ISMN 979-0-66004-590-9 :
 Муха-Цокотуха [Ноты] : детская опера в одном действии : либретто Т. В. Огородновой-Духаниной по одноименной сказке К. Чуковского : клавир : ср. и ст. кл. ДМШ / Т. В. Огороднова-Духанина. - Санкт-Петербург : Композитор • Санкт-Петербург, 2017. - 45 с. - (Давайте ставить оперу). - ISMN 979-0-66004-592-3 :
 Путаница [Ноты] : детская опера в одном действии : либретто Т. В. Огородновой-Духаниной по одноименной сказке К. Чуковского : клавир : ср. и ст. кл. ДМШ / Т. В. Огороднова-Духанина. - Санкт-Петербург : Композитор • Санкт-Петербург, 2017. - 61 с. - (Давайте ставить оперу). - ISMN 979-0-66004-589-3 :
 Доктор Айболит [Текст] : детская опера в одном действии : клавир : средние и старшие классы детской музыкальной школы / Т. В. Огороднова-Духанина ; либр. Т. В. Огороднова-Духанина. - Санкт-Петербург : Композитор • Санкт-Петербург, 2017. - 79 с. - (Давайте ставить оперу). - ISMN 979-0-66004-591-6 :

Источники 
 Тамара Огороднова-Духанина
 https://nstar-spb.ru/musical/print/article/new42502/ 
 Огороднова-Духанина